Linger est un film de Johnnie To.
 Linger est une chanson des Cranberries.
 Linger est une section de la commune de Käerjeng au Luxembourg.

Homonymie de titre